Multiplex (lateinisch ‚vielfach‘, ‚vielfältig‘, ‚zahlreich‘) bezeichnet:

 Multiplexverfahren, Methoden zur Signal- und Nachrichtenübertragung, bei denen mehrere Signale zusammengefasst und simultan übertragen werden
 Multiplex-Kino, größeres Kino mit mehreren Sälen
 Multiplex-Platte, mehrschichtige Furnier-Sperrholzplatten
 Multiplex Group, australisches Bauunternehmen, bekannt durch den Bau des Wembley-Stadions
 Olympia Multiplex 80, computergesteuertes Datenerfassungssystem der Olympia-Werke AG in Wilhelmshaven
 Multiplex Modellsport, deutscher Hersteller von Modellbau-Produkten
 Wurftechnik beim Jonglieren, bei der mehr als ein Ball aus einer Hand gleichzeitig geworfen wird
 eine Person mit mehreren Doktorgraden oder Ehrendoktorwürden (Dr. mult. oder  Dr. h. c. mult.), siehe Doktor und Ehrendoktor
 Multiplex-PCR, eine biochemische Methode zum parallelen Nachweis von DNA
 Multiplex Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Multiplex-Windlade, eine besondere Bauform der Windlade einer Orgel

Siehe auch:
 Multiplexer (MUX)
 Demultiplexer (DeMUX)